Heinrich Müller kan henvise til:

 Heinrich Müller (fodboldspiller, født 1889) (1889–1957), schweizisk fodboldspiller og -træner
 Heinrich Müller (fodboldspiller, født 1909) (1909–2000), østrigsk fodboldspiller og -træner
 Heinrich Müller (Gestapo) (1900–formentlig 1945), tysk leder af Gestapo

Se også 
 Henrik Müller (flertydig)